Tessa Bonhomme (née le  à Sudbury dans la province de l'Ontario au Canada) est une joueuse canadienne de hockey sur glace qui évoluait dans la ligue élite féminine en tant que défenseur.

Avec l'équipe du Canada de hockey sur glace féminin, elle est championne du monde en 2007 et vice-championne en 2005 et 2009 avant d'obtenir la médaille d'or olympique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. En 2010, elle est choisie en première position au cours du repêchage de la Ligue canadienne de hockey féminin par les Aeros de Toronto.  Elle joue plusieurs saisons pour les Furies de Toronto dans la Ligue canadienne de hockey féminin.

Elle a également participé à l'émission canadienne « Battle of the blades» en compagnie de David Pelletier.

Biographie

En club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 ||  Buckeyes d'Ohio State || NCAA|| 34 || 5 || 15 || 20 || 34|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2004-2005 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA || 30|| 7 || 20 || 27 || 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||-|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2006-2007 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA || 33|| 14||22|| 36|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA  || 35|| 16|| 29|| 45|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 ||  Oval X-Treme de Calgary || WWHL || 21|| 12|| 21|| 33|| 18|| 2|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2010-2011|| Aeros de Toronto || LCHF || 26|| 8|| 8|| 16|| 26|| 4|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2011-2012 || Furies de Toronto || LCHF ||24 || 4|| 12|| 16|| 16|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || Furies de Toronto || LCHF || 24|| 4|| 5|| 9|| 22|| 3|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2013-2014 || Furies de Toronto || LCHF || 11|| 1|| 3|| 4|| 10|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2014-2015 || Furies de Toronto || LCHF || 12 || 2|| 2|| 4|| 12|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2

|  132  ||  42  ||  86 ||  128  ||  206  ||  ||  ||  ||  || 

|  97 ||  19 ||  30 ||  49 ||  86  || 16 || 3 || 10 || 13  || 14

Internationales 

|-
| 2007 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 || +10|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2009||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 3 || 3 || 0 || +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 || +12|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2011||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 3|| 4|| 0|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2012 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 3|| 3|| 2|| +7|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références

Liens externes
 Profil sur le site du Comité olympique canadien

Joueuse canadienne de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Championne olympique canadienne
Francophonie en Ontario
Naissance en février 1985
Naissance à Grand Sudbury
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueuse des Furies de Toronto
Championne du monde de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010